Colfax County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Colfax County Courthouse (Nebraska), NRHP-Nr. 81000369
 Colfax County Courthouse (Raton, New Mexico), NRHP-Nr. 87000882
 Colfax County Courthouse (Springer, New Mexico), NRHP-Nr. 87000883